Sitting On Top Of The World este primul album înregistrat de formația Nightlosers, lansat în 1995.

Lista pieselor

Albume din 1995
Nightlosers